Муезе́рка — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 236,1 км между перегонами Сонозеро — Муезерка — Ледмозеро.

Общие сведения 
Станция территориально расположена на западе посёлка городского типа Муезерский, административного центра Муезерского района Карелии. Сдана в эксплуатацию в октябре 1963 года в составе второй очереди Западно-Карельской магистрали. В настоящее время (2019 год) на станции функционирует только пост ЭЦ, обеспечивая  автоблокировку. Эксплуатируется исключительно боковой путь. К чётной (южной) горловине станции подходит неиспользуемый подъездной путь к воинской части. Также ранее к нечётной (северной) горловине примыкали  подъездные пути от Муезерскому леспромхоза . Существует угроза полной ликвидации путевого развития.

Станция оборудована новым пассажирским павильоном. Пассажирское здание закрыто, билетная касса не работает. Билеты приобретаются в штабном вагоне у начальника поезда. На станции останавливаются все проходящие пассажирские поезда.

Пассажирское движение 
По состоянию на 2019 год по станции проходят пассажирские поезда дальнего следования: № 680 сообщением Петрозаводск — Костомукша — Петрозаводск и № 350 сообщением Санкт-Петербург — Костомукша — Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Муезерка на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Муезерка на railwayz.info
 Паспорт станции Муезерка на сайте РЖД.
 Паспорт станции Муезерка на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия СУОЯРВИ-1- Юшкозеро.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1963 году
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Муезерский район
Железнодорожные станции по алфавиту